Big Horn Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Horn Lake (Kalifornien)
 Big Horn Lake (Minnesota)
 Big Horn Lake (Montana)

Siehe auch:
 Bighorn Lake